Die Western Conference ist eine der beiden Conferences in den nordamerikanischen Profisportligen NHL, NBA und MLS.

In der Western Conference spielen jene Teams, deren Heimatstadt im Westen des nordamerikanischen Kontinents (sowohl der USA als auch Kanada) liegt.

Siehe auch 
 Western Conference in der NHL
 Western Conference in der NBA
 Western Conference (WNBA)
 Western Athletic Conference

Sport (Nordamerika)